Сербан Генеа () — американский музыкальный звукорежиссёр, специалист по микшированию и сведению звука, 5-кратный лауреат премии Грэмми и 3-кратный лауреат Latin Grammy Award.

Биография 
Родился в Монреале (Канада). Участвовал в микшировании записей для таких музыкантов как Майкл Джексон, Бейонсе, Джастин Тимберлейк, Usher, Thirty Seconds to Mars, Фэйт Хилл, Кэрри Андервуд, Jewel, Santana, Шакира, R. Kelly, Taio Cruz, Род Стюарт, Dave Matthews Band, The All American Rejects и One Republic.

К июню 2015 года в его активе микширование более 700 дисков, в том числе, более 130 чарттопперов (синглов и альбомов, побывавших на первом месте хит-парадов), включая хиты для таких исполнителей как Келли Кларксон, Кэти Перри, Ke$ha, Бритни Спирс, Black Eyed Peas, The Fray, Train, Lifehouse, Weezer, The Hives, Maroon 5, Avril Lavigne, Gavin DeGraw, Pink, Рианна, Ellie Goulding, Тейлор Свифт и Кит Урбан.

Награды и номинации

Grammy Awards

Latin Grammy Awards

Дискография 
Альбомы и синглы, в микшировании звука для которых принимал участие.

 Тейлор Свифт
 1989 — альбом и синглы — альбом был № 1 в хит-параде US Billboard 200
 «Bad Blood» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Style» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Blank Space» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Shake It Off» — № 1 US Billboard Hot 100
 Джейсон Деруло
 Everything Is 4
 «Want to Want Me» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Элли Голдинг
 Fifty Shades of Grey
 «Love Me Like You Do» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Halcyon Days
 «Burn» — № 1 UK Singles Chart
 Марк Ронсон
 Uptown Special
 «Uptown Funk» Featuring Bruno Mars — № 1 US Billboard Hot 100
 Келли Кларксон
 Piece by Piece — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 Maroon 5
 V — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «Sugar» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Animals» — № 1 US Billboard Adult Pop Songs
 «Maps» — № 1 US Billboard Adult Pop Songs
 Mary Lambert
 Heart On My Sleeve
 «Secrets» — № 1 US Billboard Dance Club Songs
 Ariana Grande
 My Everything — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «Problem» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Love Me Harder» — № 1 US Billboard Rhythmic Songs
 Jessie J
 Sweet Talker
 «Bang Bang» — № 1 UK Singles Chart
 One Republic
 Native
 «I Lived»
 «Love Runs Out»
 «If I Lose Myself»
 «Something I Need»
 Ingrid Michaelson
 Lights Out
 "Girls Chase Boys
 Pitbull
 Meltdown (EP)
 «Timber» — № 1 US Billboard Hot 100
 Katy Perry
 Prism — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «This Is How We Do» — № 1 US Billboard Dance Club Songs
 «Dark Horse» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Roar» — № 1 US Billboard Hot 100
 "Unconditionally — № 1 US Billboard Dance Club Songs
 Miley Cyrus
 Bangerz — No. 1 US Billboard 200
 «Wrecking Ball» — No. 1 US Billboard Hot 100
 Demi Lovato
 Demi
 "Neon Lights — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Really Don't Care» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 The Aston Shuffle
 «Can’t Stop Now»
 Maroon 5
 Overexposed — альбом и синглы
 «Love Somebody» — № 1 US Billboard Adult Pop Songs
 «Payphone» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «One More Night» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Daylight» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Thirty Seconds to Mars
 Love, Lust, Faith and Dreams
 «Up in the Air»
 «City of Angels»
 "Do or Die'
 Keith Urban
 Fuse — № 1 US Billboard 200
 «Little Bit of Everything» — № 1 US Billboard Country Airplay
 «We Were Us» — № 1 US Billboard Hot Country Songs
 «Somewhere in My Car» — № 1 US Billboard Country Airplay
 «Cop Car»
 «Shame»
 «She’s My 11»

 James Blunt
 Moon Landing
 «Bonfire Heart»
 Daughtry
 Baptized — альбом и синглы
 Gavin DeGraw
 Make a Move — Album including Singles
 Selena Gomez
 Stars Dance — № 1 US Billboard 200
 Taylor Swift
 Red — № 1 US Billboard 200
 «We Are Never Ever Getting Back Together» — № 1 US Billboard Hot 100
 «I Knew You Were Trouble» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «22»
 «Starlight»
 «The Lucky One»
 «Holy Ground»
 The Wanted
 «I Found You» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «We Own the Night (The Wanted song)»
 «Walks like Rihanna»
 Girls Aloud
 "Something New — № 2 UK Singles Chart
 Neon Hitch
 «Gold» — No. 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Kelly Clarkson
 «Stronger» — Album Including Singles
 «Catch My Breath» — No. 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Dark Side» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Stronger (What Doesn't Kill You)» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Mr. Know It All» — № 1 US Bilboard Adult Pop Songs
 Justin Bieber
 «Beauty and a Beat» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Kesha
 Warrior — альбом и синглы
 «Die Young» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Кристина Агилера
 «Your Body» — No. 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 One Direction
 Take Me Home — Album including Singles — № 1 US Billboard 200
 «Live While We're Young»
 Pink
 The Truth About Love — № 1 US Billboard 200
 «:en:Blow Me (One Last Kiss)» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Cher Lloyd
 «Want U Back»
 One Direction
 «What Makes You Beautiful»
 «One Thing»
 «Rihanna»
 «Where Have You Been»
 «You Da One» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Usher
 «Scream» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Katy Perry
 Teenage Dream — Album, including singles — No. 1 US Billboard 200
 «Wide Awake» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Part of Me» — № 1 US Billboard Hot 100
 «The One That Got Away» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Last Friday Night (T.G.I.F.)» — № 1 US Billboard Hot 100
 «E.T.» Featuring Kanye West — № 1 US Billboard Hot 100
 «Peacock» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «California Gurls» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Teenage Dream» — № 1 US Billboard Hot 100
 Gym Class Heroes
 «Stereo Hearts» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «The Fighter»
 «Ass Back Home»
 Neon Hitch
 «F U Betta» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Jessie J
 "Domino — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Flo Rida
 «Good Feeling» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Gavin DeGraw
 Sweeter — альбом и синглы
 «Not Over You» — № 1 US Bilboard Adult Pop Songs
 Maroon 5
 «Moves like Jagger» — № 1 US Billboard Hot 100
 «:en:Never Gonna Leave This Bed» — сингл
 Hot Chelle Rae
 «Tonight Tonight» — № 1 US Bilboard Adult Pop Songs
 Beyoncé
 4 — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «Run the World (Girls)» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «I Miss You»
 «Party (featuring André 3000)»
 «Start Over»
 «Love on Top» No. 1 US Billboard R&B/Hip Hop Songs
 «Countdown» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «End of Time»
 «I Was Here»
 «Dance for You» -Target Exclusive Deluxe Edition
 «Lay Up Under Me» — Target Exclusive Deluxe Edition
 Selena Gomez & The Scene
 «Who Says» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Tyga
 «Far Away» — Single 2011
 Björk
 «Crystalline» (Single Mix)
 «Cosmogony» (Single Mix)
 Britney Spears
 Femme Fatale — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «I Wanna Go» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Till the World Ends» — № 3 US Billboard Hot 100
 «Hold It Against Me» — № 1 US Billboard Hot 100
 Britney — № 1 US Billboard 200 A number of tracks, including:
 «I'm a Slave 4 U»
 «Boys»
 In the Zone — № 1 US Billboard 200 A number of tracks, including:
 «Me Against the Music»
 «Outrageous»
 «3» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Womanizer» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Circus» — № 1 US Billboard Hot Digital Songs — № 3 US Billboboard Hot 100
 «Me Against the Music» — No. 1 US Billboard Hot Dance Club Play

 Pink
 «Raise Your Glass» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Fuckin' Perfect» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Kesha
 Cannibal — альбом и синглы
 «We R Who We R»- No. 1 US Billboard Hot 100
 Usher
 «DJ Got Us Fallin' In Love»
 Taio Cruz
 «Dynamite» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Train
 «If It’s Love» — № 1 US Billboard Adult Pop Songs
 La Roux — Album, including singles
 «In for the Kill» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Bulletproof» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Kesha
 Animal — альбом и синглы — № 1 US Billboard 200
 «Tik Tok»- No. 1 US Billboard Hot 100
 «Blah Blah Blah»
 «Your Love Is My Drug» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Pink
 «So What» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Sober» — № 1 US Billboard Hot Adult Pop Songs
 «Who Knew» — No. 1 US Billboard Hot Adult Pop Songs
 «'Cuz I Can»
 «Please Don't Leave Me»
 «U + Ur Hand»- No. 1 US Billboard Pop Songs
 Jason Derulo
 «In My Head» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Ridin' Solo»
 Iyaz
 «Replay» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Jay Sean
 «Down» — № 1 US Billboard Hot 100
 Miley Cyrus
 «Party in the U.S.A.» — № 1 US Billboard Pop 100
 «The Time Of Our Lives»
 Weezer
 «(If You're Wondering If I Want You To) I Want You To» — № 2 US Billboard Alternative Songs
 «I’m Your Daddy»
 «Put Me Back Together»
 Flo Rida
 «Right Round» — № 1 US Billboard Hot 100
 Lifehouse
 «Halfway Gone»
 «Here Today Gone Tomorrow»
 «Falling In»
 «By Your Side»
 Livvi Franc
 «Now I'm That Bitch» Single — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 The Fray
 «You Found Me» Single — № 1 US Billboard Hot Adult Top 40 Tracks
 «Absolute»
 «Never Say Never» Single
 Kelly Clarkson
 All I Ever Wanted — весь альбом и синглы: — № 1 US Billboard 200 Album Chart
 «My Life Would Suck Without You» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Already Gone» — № 1 Billboard Adult Pop Songs
 Breakaway — Album, including singles:
 «Since U Been Gone» — № 1 US Billboard Pop 100
 «Behind These Hazel Eyes» — № 2 US Billboard Pop 100
 «Because Of You» — № 1 US Billboard Pop Songs
 «Walk Away» — № 5 US Billboard Pop 100
 Katy Perry
 «I Kissed a Girl» — № 1 US Billboard Hot 100
 «Hot n Cold» — № 1 US Billboboard Pop Songs
 «Waking Up in Vegas» — № 1 US Billboboard Pop Songs
 A Fine Frenzy
 Bomb In A Birdcage — альбом
 Kevin Rudolf
 In the City — альбом и синглы:
 «Let It Rock» featuring Lil Wayne — № 5 US Billboard Hot 100
 Cobra Starship
 «Good Girls Go Bad»
 «Hot mess»
 Avril Lavigne
 «Girlfriend» — № 1 US Billboard Hot 100
 «What The Hell»
 "Here's To Never Growing Up
 Ingrid Michaelson
 «Parachute»
 The Black Eyed Peas
 «My Humps» — No. 3 US Billboboard Hot 100
 «Bebot»
 «They Don’t Want Music» featuring James Brown
 «Union» featuring Sting
 «Disco Club»
 Fergie
 «Fergalicious» featuring will.i.am
 Carrie Underwood
 «Inside Your Heaven» — № 1 US Billboboard Hot 100
 «Some Hearts»
 «I Just Can’t Live A Lie»
 «Lessons Learned»
 «Starts With Goodbye»
 Gym Class Heroes
 «Cupid's Chokehold» — № 1 US Billboard Pop Songs
 Jewel
 0304 — альбом и синглы
 «Intuition» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Stand» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 Justin Timberlake
 «Pose» (featuring Snoop Dogg)
 «Damn Girl» (featuring will.i.am)
 «Boutique In Heaven»
 «Señorita»
 «Like I Love You» — № 1 US Billboard Hot Dance Club Play
 «Rock Your Body» — № 1 US Billboard Pop 100
 «I’m Lovin' It»
 Ashley Tisdale
 «So Much for You»
 «We’ll Be Together»
 «Guilty Pleasure»
 Mark Ronson
 Here Comes The Fuzz (Full Album)
 Version (Album) — № 2 UK Album Top 75
 N.E.R.D.
 In Search Of… (Full Album)
 Fly Or Die (Full Album)
 Sugababes
 «About You Now» — № 1 UK Singles Top 75
 «Surprise (Goodbye)»
 «Open the Door»
 Leona Lewis
 «Better in Time»
 Musiq Soulchild
 Luvanmusiq — № 1 US Billboard 200
 «Teachme» — № 1 US Billboard Hot Adult R&B Airplay (13 недель)
 Jill Scott
 Who Is Jill Scott? Words And Sounds Vol. 1 (Full Album)
 Beautifully Human: Words and Sounds Vol. 2 (Full Album) — № 1 US Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums
 The Real Thing: Words and Sounds Vol. 3 (Full Album)
  Dave Matthews Band
 Stand Up — № 1 Billboard Albums Top 100, No. 1 World Albums Top 40, — альбом и синглы:
 «Dreamgirl»
 «American Baby»
 «Everybody Wake Up (Our Finest Hour Arrives)»
 Robbie Williams
 Rudebox — № 1 UK Albums Top 75
 The Hives
 «Tick Tick Boom»
 «Well All Right!»
 «Won’t Be Long»
 «T.H.E.H.I.V.E.S.»
 The Virgins
 «Rich Girls»
 We Are Scientists
 Brain Thrust Mastery
 Carolina Liar
 «I’m Not Over» — No. 3 US Billboard Hot Modern Rock Tracks
 R. Kelly
 Double Up (Full Album) — № 1 US Billboard 200
 «Playa's Only»
 «Happy Summertime»
 «Put My T-Shirt On»
 «Slow Wind»
 «Remote Control»
 «Hit It Til The Mornin'»
 «Thoia Thoing»
 «Touched A Dream»
 «Snake»
 «Been Around The World»
 "Who’s That?
 Rod Stewart
 Still the Same... Great Rock Classics of Our Time (Full Album) — № 1 US Billboard 200
 Robert Randolph & The Family Band
 Colorblind (Full Album)
 Usher
 My Way
 «Here I Stand»
 «Simple Things»
 «Bad Girl»
 «Simple Things»
 «That’s What It’s Made For»
 «Truth Hurts»
 Kenna
 Make Sure They See My Face (Full Album)
 New Sacred Cow (Full Album)
 Lenka
 Lenka
 Fefe Dobson
 «Ghost»
 «Stuttering»
 Blackstreet
 «No Diggity» — № 1 US Billboard Hot 100

Примечания

Ссылки 
 Serban Ghenea at discogs.com
  AllMusic.com
 Metric Halo Article
 Serban Ghenea on AAM.com
 Mix Online Article
 EQ magazine Article
 Serban Ghenea

Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Звукорежиссёры США
Музыкальные продюсеры США
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники музыкальной школы Университета Макгилла